«Mi Chico Latino» — второй сольный сингл Джери Халлиуэлл из её дебютного альбома Schizophonic. Сингл занял 1-е место в UK Singles Chart.

О композиции 
«Mi Chico Latino» был более успешным и имел больше популярности и раскрутки, чем дебютный «Look at Me». Сингл достиг 1-го места в Соединённом Королевстве. Будучи первым из четырёх сольных синглов Джери Халлиуэлл, последовательно достигавших вершины хит-парада в Соединённом Королевстве, «Mi Chico Latino» был продан тиражом около 372,000 копий в Великобритании и был удостоен серебряного статуса.

Формат и список композиций 
UK CD1/European CD Maxi
(Released 16 August 1999)

 "Mi Chico Latino" - 3:16 
 "G.A.Y." - 3:22
 "Summertime" - 3:35
 "Mi Chico Latino" Enhanced Video

UK CD2
(Released 16 August 1999)

 "Mi Chico Latino" - 3:16 
 "Mi Chico Latino" [Junior Vasquez Main Pass Edit] - 6:00
 "Mi Chico Latino" [Charlie Rapino and Merv de Peyer 12" Version] - 5:14 
 "Mi Chico Latino" [Claudio Coccoluto The Coco Club Mix] - 5:22

European 2-Track CD Single
(Released 16 August 1999)

 "Mi Chico Latino" - 3:16 
 "G.A.Y." - 3:22
 "Mi Chico Latino" Enhanced Video

Australian CD Maxi
(Released 23 August 1999)

 "Mi Chico Latino" - 3:16 
 "G.A.Y." - 3:22
 "Summertime" - 3:35

French CD Single
(Released 16 August 1999)

 "Mi Chico Latino" [JB Saudray Mix] - 3:28
 "Mi Chico Latino" - 3:16
 "Summertime" - 3:35

Italian 12"
(Released 16 August 1999)

Side A
 "Mi Chico Latino" - 3:16
 "Mi Chico Latino" [The Coco Club - Claudio Coccoluto] - 5:22
Side B
 "Mi Chico Latino" [The DubDuo Dub - Claudio Coccoluto] - 7:24

Видеоклип 
Видеоклип был снят режиссёром Дугом Николом. Съёмки прошли 5 и 8 июля 1999 года на острове Сардиния. Джери носит чёрное бикини, отдыхает на яхте и танцует в компании молодых мужчин-латиносов.

Официальные версии и ремиксы 
 Album Version - 3:16
 Charlie Rapino and Merv de Peyer 7" Version* - 3:20
 Charlie Rapino and Merv de Peyer 12" Version - 5:14
 Claudio Coccoluto The Coco Club Mix - 5:22
 Claudio Coccoluto The DubDuo Dub - 7:24
 JB Saudray Mix / Remix Spécial Radio - 3:28
 Johnson's Disco Mix* - 6:30
 Joachim G Mix* - 3:19
 Junior Vasquez Main Pass* - 9:11
 Junior Vasquez Main Pass Edit - 6:00
 Junior Vasquez Main Pass Radio Edit* - 4:00
 Junior Vasquez Gomiz Pass
 Junior Vasquez Tribal Beats* - 9:06

* исключительно как промосингл

Чарты

Годовой чарт

Примечания

Ссылки 

Песни Джери Халлиуэлл
Синглы EMI Records
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Латиноамериканские поп-песни